Кронер:
 Кронер, Айзек — главный антагонист рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы», входящий в сборник «Ночная смена».
 Кронер, Йозеф (1924—1998) — словацкий актёр. 
 Кронер, Рихард (1884—1974) — немецкий философ и религиовед, близкий к юго-западной немецкой школе неокантианства.